Het Europees kampioenschap marathon van 1971 werd gehouden op 15 augustus 1971 in Helsinki.

Marathonwedstrijden voor vrouwen bestonden er in die tijd nog niet.

Uitslag 

Europees kampioenschap marathon
Sportevenement in Helsinki
Atletiekwedstrijd in Finland
Marathon in 1971
Atletiek